Clinton steht für:
 Clinton (Familienname), der Familienname Clinton
 Clinton (Rebsorte), Riparia-Labruska-Blendling
 eine andere Bezeichnung für das New Yorker Viertel Hell’s Kitchen, siehe Hell’s Kitchen (Manhattan)
 Clinton Motor Car, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Clinton E. Woods, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Clinton (Unternehmen), deutsches Bekleidungsunternehmen
 den Vornamen des kamerunischen Fußballnationalspielers Clinton N’Jie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clinton (Alabama)
 Clinton (Arkansas)
 Clinton (Connecticut)
 Clinton (Georgia)
 Clinton (Illinois)
 Clinton (Indiana)
 Clinton (Iowa)
 Clinton (Kentucky)
 Clinton (Louisiana)
 Clinton (Maine)
 Clinton (Maryland)
 Clinton (Massachusetts)
 Clinton (Michigan)
 Clinton (Minnesota)
 Clinton (Mississippi)
 Clinton (Missouri)
 Clinton (North Carolina)
 Clinton (New Jersey)
 Clinton (Clinton County, New York)
 Clinton (Dutchess County, New York)
 Clinton (Oneida County, New York)
 Hell’s Kitchen (Manhattan), auch Clinton
 Clinton (Ohio)
 Clinton (Oklahoma)
 Clinton (Pennsylvania)
 Clinton (South Carolina)
 Clinton (Tennessee)
 Clinton (Texas)
 Clinton (Utah)
 Clinton (Washington) 
 Clinton (Boone County, West Virginia)
 Clinton (Ohio County, West Virginia)
 Clinton (Wisconsin), Ort im Rock County 
 Clinton (Town, Barron County), Town(ship) in Wisconsin
 Clinton (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin
 Clinton (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin
 Port Clinton (Ohio)

andernorts:
 Clinton (Ontario), Kanada
 Clinton (British Columbia), Kanada
 Clinton (Neuseeland), Neuseeland

Sonstiges:
 Clinton Hamilton Branch, Fließgewässer im Rowan County, Kentucky
 Clinton Point Quarry, Mine im Dutchess County, New York
 Clinton Sand Pit, Mine im Vermillion County, Indiana
 Clinton Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Clinton African Methodist Episcopal Zion Church, in Great Barrington, Massachusetts, ID-Nr. 08000464
 Clinton Apartments, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 06000199
 Clinton Armory, in Clinton, Oklahoma, ID-Nr. 94000281
 Clinton Corners Friends Church, in Clinton Corners, New York, ID-Nr. 89000305
 Clinton County Courthouse Complex, in Plattsburgh, New York, ID-Nr. 82001101
 Clinton Depot, in Clinton, North Carolina, ID-Nr. 86000555
 Clinton Falls Mill and Dam, in Medford, Minnesota, ID-Nr. 86001462
 Clinton Furnace, in Newfoundland, New Jersey, ID-Nr. 76001179
 Clinton Grove Cemetery, in Mt. Clemens, Michigan, ID-Nr. 96000807
 Clinton Hall, in Ithaca, New York, ID-Nr. 88001019
 Clinton Hill Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 85001335
 Clinton Hill South Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 86001675
 Clinton Historic District, in Clinton, New Jersey, ID-Nr. 95001101
 Clinton Ohio and Erie Canal Historic District-Clinton Lock 2 and 3-Clinton Upper (Lock 2) and Clinton Lower (Lock 3), in Clinton, Ohio, ID-Nr. 03000111
 Clinton Public Library, in Clinton, Iowa, ID-Nr. 83000349
 Clinton School District 25, in Lawrence, Kansas, ID-Nr. 96001160
 Clinton Square Historic District, in Clinton, Missouri, ID-Nr. 07000019
 Clinton Street Historic District, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 72001148
 Clinton Village Hall, in Clinton, Wisconsin, ID-Nr. 85001660
 Clinton Water Tower, in Clinton, Wisconsin, ID-Nr. 85000493
 Clinton-Hardy House, in Tulsa, Oklahoma, ID-Nr. 79002027
 Clinton-Kalamazoo Canal, in Yates, Michigan, ID-Nr. 72000638
 Clinton-Rosekrans Law Building, in Greene, New York, ID-Nr. 79001569

Siehe auch:
 Clinton County
 Clinton Falls
 Clinton Heights
 Clinton Hills
 Clinton Island
 Clinton Lake
 Clinton Park
 Clinton River
 Clinton Township
 Clinton Village
 Clinton Woods
 Glinton
 McClinton
 Klinten
 Glyndon